

Sigle 

NAFA est un sigle qui peut désigner :
 la Nomenclature d’activités françaises du secteur des métiers et de l'Artisanat
 Nauru Australian Football Association, l'association de Football australien à Nauru.

Patronyme 

 Mohamed Nafa (1940-2021), homme politique druze israélien.